Daugaard är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christine Daugaard
 Dennis Daugaard
 Jacob Brøgger Daugaard
 Kim Daugaard
 Line Daugaard
 Rasmus Daugaard

Danska efternamn